Carèlia, la terra dels carelians
 Carèlia Finlandesa, part de Carèlia que forma una província històrica de Finlàndia
 Carèlia Meridional, regió i divisió administrativa de Finlàndia, dins la província de Finlàndia Meridional
 Carèlia Septentrional, regió i divisió administrativa de Finlàndia, dins la província de Finlàndia Oriental
 República de Carèlia, entitat de la Federació Russa
 istme de Carèlia